Desa Jenggolo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jenggolo (administrativ by i Indonesien, lat -8,17, long 112,54), Jawa Timur, 
 Desa Jenggolo (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 111,99), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar